David Beck (dichter), Nederlands dichter (1594-1634)
 David Beck (schilder), Nederlands portretschilder (1621-1656)
 David Beck (componist), een 21e-eeuws componist